Southern Right Whale stammt aus dem Englischen und bezeichnet

 eine Walart aus der Familie der Glattwale, den Südkaper
 eine neuseeländische Silbermünze, die NZL Southern Right Whale Münze